Чемпионат СССР по футболу 1989 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал московский клуб ЦСКА.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Матчи

Примечания

Ссылки 
Первая лига СССР 1989 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1989
1989